Charity Hospital kan syfta på:

 Charity Hospital (New Orleans), ett tidigare sjukhus i New Orleans
 Charity Hospital (Savannah, Georgia), ett tidigare sjukhus i Savannah, Georgia
 Charity Hospital (New York), ett tidigare sjukhus i New York

Se även 
 Hôpital de la Charité 
 Hospital de la Caridad